Ardaixir Sacanxa, rei dels saces o de Sacastene (Sistan)
 Ardaixir I primer rei de la dinastia sassànida (227-242)
 Ardaixir II, rei sassànida de Pèrsia del 379 al 383.
 Ardaixir III, rei sassànida que va governar del 628 al 629.